Молоканка — название рек в России:

 Молоканка — приток реки Средний Егорлык, протекает по Ростовской области и Краснодарскому краю. 
 Молоканка — приток реки Мельгуновка, протекает по Приморскому краю.